

Линия Хэйхэ — Тэнчун () — воображаемая линия, которая делит территорию Китая на две части и отражает неравномерность демографического развития страны. Проходит на юге через городской уезд Тэнчун, на севере — через Хэйхэ (ранее — Айхуэй; в связи с чем также иногда именуется линией Айхуэй — Тэнчун). Впервые предложена географом Ху Хуаньюном в 1935 году (в связи с чем также известна как линия Ху или линия Ху Хуаньюна).

Когда Ху Хуаньюн в 1935 году предложил свою линию для демонстрации неравномерности расселения населения Китая, к юго-востоку от неё находилось 36 % территории страны (4 млн. км², к тому времени Монголия и Тува фактически отделились от Китая, образовав независимые государства, что не было признано официальными китайскими властями, а потому официальная территория Китая, относительно которой производились расчёты, включала в себя Монголию и Туву), на которой проживало 440 миллионов человек, что составляло 96 % всего населения государства. Для современной КНР площадь территории к юго-востоку составляет 42,9 % от общей, однако здесь по-прежнему сосредоточено основное население страны — 94 % (по данным на 2010 год).

От Айгуня в провинции Хэйлунцзян проводим по прямой к юго-западу до Тэнчуна в Юньнани линию, делящую страну на юго-восток и северо-запад: область на юго-востоке насчитывает четыре миллиона квадратных километров, что составляет тридцать шесть процентов общей площади страны; область на северо-западе насчитывает семь миллионов квадратных километров, что составляет шестьдесят четыре процента общей площади страны. Юго-восточная часть насчитывает четыреста миллионов человек, что составляет девяносто шесть процентов от общей численности населения; северо-западная часть — только восемнадцать миллионов, что составляет четыре процента от общей численности населения страны.

Населённость Китая по обе стороны линии Ху по годам

См. также 
 Пустынная диагональ

Ссылки

Примечания 

Население Китая
География Китая
Демография
География расселения